Příjmení Fryčer, přechýleně Fryčerová, je příjmení osob:

 Jaromír Fryčer (1928–2003) – český lední hokejista a trenér
 Jaroslav Fryčer (1932–2006) – český romanista, literární kritik a teoretik
 Miroslav Fryčer (1959–2021) – český lední hokejista a trenér